S. Antonius Budi Ariantho  (* 3. Oktober 1971 in Pekalongan) ist ein ehemaliger indonesischer Badmintonspieler. Er war einer der bedeutendsten Doppelspieler in dieser Sportart in den 1990er Jahren.

Karriere
1996 gewann Ariantho mit seinem Stammdoppelpartner Denny Kantono Bronze bei Olympia. Beide waren zuvor schon bei den Internationalen Meisterschaften von Polen, Frankreich, den Niederlanden, Thailand und Dänemark erfolgreich. Bei den All England 1995 wurden sie Zweite. 1997 siegten Ariantho und Kantono bei den Asienmeisterschaften.

Erfolge

Weblinks 

Badmintonspieler (Indonesien)
Olympiateilnehmer (Indonesien)
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 1996
Asienmeister (Badminton)
Teilnehmer an den Südostasienspielen (Indonesien)
Indonesier
Geboren 1971
Mann